Soke Shigeru Kimura (Março 1941 - 1995) foi um carateka praticante do estilo Shukokai. Nasceu em Kobe, Japão. Depois de ter experimentado judô e kendô, começou seu treinamento, com dezasseis anos de idade, com Sensei Chojiro Tani.

O Sensei, mesmo sem saber falar os idiomas, saiu do Japão e foi ensinar sua arte, nos idos de 1965, em África (Zimbábue, Moçambique e África do Sul.

Caratecas do Japão
Naturais de Kobe
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei